Александр Владимирович Костарев (род. 1 июля 1954 года, Новосибирск, РСФСР, СССР) — российский музыкант. Музыкальную карьеру начал в 1970-х годах, но не получил значительного признания до 2000-х годов, когда стал одним из ведущих представителей российской прогрессивной рок-сцены.

Стиль 
Профессиональный гитарист, Костарев в первую очередь создает инструментальную музыку. Его творчество как правило относят к прогрессивному року, но на самом деле оно сочетает в себе смешение стилей и жанров, в том числе арт-рок, психоделический рок, фьюжн, фри-джаз, экспериментальный рок и многое другое.

Биография 
Александр Костарев родился 1 июля 1954 года в Новосибирске.
Через три месяца после его рождения семья переехала в Свердловск.

Первая группа, в которой он играл, называлась «Перекрёсток». Коллектив, созданный в 1976 году несколькими студентами Уральского университета, исполнял фьюжн.

В 1983 году Костарев переехал в Москву, выступал с «Перекрёстком».

Вместе с другими музыкантами создал группу под названием Квадрофонический Театр Звука Александра Костарева, который вскоре был переименован в «КосМоБоб» (Александр КОСтарев-Екатерина МОрозова-Роман БОБровский) (декабрь 1997 — январь 1998).

В это же время Костарев сотрудничает со многими российскими джазовыми и рок-музыкантами, в частности, с Сергеем Летовым, реализуя совместные проекты.

В 1987—1997 годах работает над сольным проектом «Мёртвая музыка» (гитара+компьютер).

В 2000-х годах приобрёл популярность как один из самых значимых российских прог-рок-деятелей.

С 2002 года «КосМоБоб» — квинтет с акустическими и электрическими инструментами (иногда количество инструментов увеличивалось).

В 2003 году у группы «КосМоБоб» появилось сопутствующее название: Kostarev Group.

В 2003 году первый альбом группы был издан на лейбле Starless Records. Альбом под названием Live@InProg 2003 был записан во время выступления группы на московском фестивале InProg в 2003 году.

В 2003—2005 годах Kostarev Group постоянно выступала на фестивале InProg, ведущем прог-фестивале в России 2000-х годов и одном из крупных прог-фестивалей мира.

В 2006 году Александр Костарев получил специальное приглашение возглавить джем-сейшн, завершивший первый день фестиваля InProg 2006. В том же году композиция коллектива Kostarev Group «Who’s flying over me?» вошла в сборник «Theme of Appreciation — A Worldwide Tribute to Eddie Jobson».

В 2006 году Александр Костарев выпустил сборник под названием Kostarev. Works 1978—2006, в состав которого вошли отдельные записи музыканта и различных групп, с которыми он играл в период с 1978 по 2006 годы.

Дискография 
 Alexander Kostarev Group. Live@InProg 2003 (Live album) (2003).
 Kostarev. Works 1978—2006 (compilation) (2006).
 Kostarev Group. KosMoBob: Vegetarian (2012 - CD, 2013 - LP).

Факты 
 В 1987 году гитарный мастер Евгений Берёза специально для Александра Костарева сделал электрогитару зелёного цвета, с 29 ладами и грифом длиной 770 мм, настраиваемую в C#. Александр ласково называет её «зеленым крокодилом». При помещении каподастра на третий лад она превращается в обычную гитару строя E.
 Костарев выступал на шести фестивалях InProg. В настоящее время он является рекордсменом по числу выступлений на этом фестивале как среди соло-музыкантов, так и в составе группы.

Примечания

Ссылки 
 The official site of the Kostarev Group
 The Kostarev Group Myspace page
 Kostarev’s personal page in LiveJournal
 About the band from the Russian Association Of Independent Genres site
 An article about the main Russian progressive rock and art-rock bands where Kostarev’s group are mentioned
 A review about the Live@InProg 2003 album
 About the band from another web-site

Родившиеся в 1954 году
Википедия:Биографии современников
Гитаристы России
Музыканты прогрессивного рока